Traders steht für
Traders (Computerspiel), eine Wirtschaftssimulation (1991)
Traders (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie (1995–2000)
Traders (Spielshow), eine Schweizer TV-Spielshow (Sendestart 20. Oktober 2010)
Traders (Zeitschrift), ein spezialisiertes Börsenmagazin in deutscher Sprache, (ab Mai 2004)

Siehe auch:
Trader